Dagli anni del liceo Michelangelo di Firenze, stringe un sodalizio con Aldo Rosselli e di collaborazione con la Lerici.

Dopo aver introdotto in Italia autori come Adamov, Tardieu, Genet, etc, ha pubblicato quella che tuttora rimane la più organica sintesi del teatro americano degli anni Sessanta (America Urrà/Sipario dicembre 1968); The Bloodymary Quartet (New York, 1968); We, The Living Theatre (New York, 1970) storia della compagnia Living Theatre; La camera degli sposi (testo dell'opera andata in scena alla Piccola Scala; Ricordi, 1972) su musica di Paolo Renosto; Arsa mandi (Feltrinelli, 1975; Premio Alte Ceccato 1976).

Note

Collegamenti esterni